Давид Ферер Ерн (; рођен 2. априла 1982) је бивши тенисер из Шпаније. Рођен је у Јави (Шпанија), а тренутно живи у Валенсији. Дебитовао је на професионалним турнирима 2000. године. Највећи успех на гренд слем турнирима му је финале на Ролан Гаросу 2013. и три полуфинала, једном на Аустралијан Опену, док на УС Опену то чини два пута 2007. и 2012. године. Ферер је освојио мастерс у Паризу 2012. године, победивши у финалу пољског тенисера Јежија Јановича. 2007. је стигао до финала завршног турнира сезоне, а има и шест финала на турнирима серије 1000. Тениску каријеру је завршио 8. маја 2019. године у другом колу Мастерса у Мадриду.

Гренд слем финала

Појединачно: 1 (0–1)

Финала завршног првенства сезоне

Појединачно: 1 (0–1)

Финала АТП мастерс 1000 серије

Појединачно: 7 (1–6)

Мечеви за олимпијске медаље

Парови: 1 (0–1)

АТП финала

Појединачно: 52 (27–25)

Парови: 3 (2–1)

Остала финала

Тимска такмичења: 4 (3–1)

Егзибициони турнири: 2 (0–2)

Референце

Спољашње везе 

 Давид Ферер на сајту АТП 
 Давид Ферер на сајту ИТФ 
 Давид Ферер на сајту Дејвис купа 

Рођени 1982.
Шпански тенисери
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2008.
Шпански олимпијци на Летњим олимпијским играма 2008.
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2012.
Шпански олимпијци на Летњим олимпијским играма 2012.
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2016.
Шпански олимпијци на Летњим олимпијским играма 2016.